РПА — аббревиатура:

 РПА — Российская правовая академия Министерства юстиции Российской Федерации
 РПА — Русская православная армия
 РПА — Республиканская партия Армении